Фонви́зин — (нем. Von Wiesen) русская фамилия немецкого происхождения, представители которой играли заметную роль в истории России начиная с XVI века.

Известные носители 
 Фонвизин, Артур Владимирович (1882—1973) — советский живописец-акварелист.
 Фонвизин, Денис Иванович (1745—1792) — русский литератор екатерининской эпохи, лингвист, драматург и переводчик, статский советник. Сын Ивана Андреевича Фонвизина.
 
 Фонвизин, Михаил Александрович (1787—1854) — участник Отечественной войны 1812 года, генерал-майор, декабрист, племянник Дениса Ивановича и Павла Ивановича Фонвизиных.
 Фонвизин, Павел Иванович (1746—1803) — русский писатель и поэт, младший брат Дениса Ивановича Фонвизина.
 

 Фонвизина, Наталья Дмитриевна (1803—1869) — жена декабриста Михаила Фонвизина, затем декабриста Ивана Пущина.

 Фонвизины — дворянский род.

См. также 
 Фон Висинов, Афанасий Денисович